

Geografia 
Regno Unito
 New Mills – della contea del Derbyshire, in Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Mills – località del Wyoming
 Contea di Mills – contea dell'Iowa
 Contea di Mills – contea del Texas
 Dixons Mills – comunità non incorporata dell'Alabama
 Rock Mills – census-designated place dell'Alabama

Personaggi

Altro 
 Mills – bomba a mano regolamentare del British Army
 Mills College – università di Oakland, in California